Manatuto (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Manatuto (stad), een stad in Oost-Timor